Берму́дские Острова́ ( ) — заморская территория Великобритании, расположенная на группе коралловых островов в северо-западной части Атлантического океана, в 900 км от Северной Америки.

В состав Бермуд входит 181 остров и риф, из которых обитаемо около 20, а 10 из них соединены мостами и путепроводами и образуют главный остров — Мейн-Айленд.

Острова находятся на перекрёстке морских путей.

Площадь — 54 км². Население — 71 750 человек (2020). Большинство населения составляют темнокожие (53,8 %) и мулаты (7,5 %), потомки африканских рабов, 31 % — выходцы из Европы и Северной Америки, 7,7 % — азиаты и индейцы.

Административно-территориальное деление: девять округов и два муниципалитета. Столица и главный порт — город Гамильтон.

Британский губернатор распоряжается вопросами внешней политики, обороны, полиции. Регламентацией внутренней жизни занимается местный двухпалатный парламент. Глава исполнительной власти — премьер-министр.

История 
Острова открыты испанским мореплавателем Хуаном Бермудесом в 1503 году и названы его именем. Однако испанцы не стали осваивать эти острова.

Первое английское поселение появилось в 1609 году — его основали английские колонисты, направлявшиеся в Вирджинию, но потерпевшие кораблекрушение. Они назвали архипелаг «острова Сомерса» в честь своего капитана, адмирала Джорджа Сомерса. Колонисты занялись сельским хозяйством на островах, а с 1684 года Бермуды были официально объявлены коронным владением Англии.

Хозяйственное развитие колонии сопровождалось ввозом рабов негроидной расы из Африки. Рабство было отменено в 1838 году. В конце XIX — начале XX веков экономика Бермуд стала специализироваться на обслуживании туристов.

C 1931 по 1948 годы на Бермудах существовала железная дорога, соединявшая острова с помощью мостов.

По договору 1941 года британское правительство сдало США в аренду на 99 лет участок площадью около 6 км² под сооружение военно-морской и военно-воздушной баз. В 1995 году США досрочно прекратили использование этих баз.

По конституции 1968 года Бермудские Острова имеют внутреннее самоуправление.

География 

Бермуды сложены коралловыми образованиями, сформировавшимися на вершине потухшего вулкана.

Архипелаг изобилует мелкими песчаными и коралловыми островками, рифами и лагунами.

Для главного острова характерен холмистый рельеф (высшая точка — 76 м), довольно изрезанная линия берега с большим числом бухт и участками песчаных пляжей.

До открытия островов человеком почти всю их территорию занимали леса эндемичного . Вырубки на хозяйственные нужды и, в особенности, эпифитотия середины XX века уничтожили более 99 % этих медленнорастущих деревьев. Сейчас предпринятые меры способствуют увеличению популяции.

Около 35 % территории занимают кустарники, растущие, в основном, на возвышенностях. В низинах на плодородных почвах высаживаются культурные растения.

Единственным источником пресной воды являются тропические дожди. Рек и ручьёв на островах нет, так как дождевая вода быстро впитывается в пористый известняк. Имеется ряд небольших водоёмов, расположенных на уровне моря и заполненных морской или солоноватой водой (крупнейшие Харрингтон и Мангров). Работают опреснительные установки, но опреснение воды недёшево, и местное население накапливает дождевую воду. Для этого крыши домов сконструированы специальным образом с тем, чтобы направлять воду в резервуар под домом.

Климат Бермуд — влажный субтропический на границе тропического. Он является главным фактором, определяющим специализацию местной экономики на туристическом бизнесе.

Административное деление 

Бермудские острова разделены на девять округов и два муниципалитета:

Кроме этого, на Бермудах есть два населённых пункта (маленькие деревни), не имеющих муниципального статуса:
 
 

Население этих двух деревень составляет — 1412 человек, а площадь примерно — 0,15 км².

 Примечание: В данных переписи населения 2010 года жители города Гамильтон и поселения Флэттс учтены в округе Гамильтон, жители города Сент-Джордж — в округе Сент-Джорджес, а жители поселения Сомерсет — в округе Сандис.

Население 
Численность населения — 71,75 тыс. (оценка на июль 2020).

Годовой прирост — 0,39 %.

Рождаемость — 11,2 на 1000.

Смертность — 9,1 на 1000.

Иммиграция — 1,6 на 1000.

Средняя продолжительность жизни — 78,5 лет у мужчин, 84,9 лет у женщин.

Младенческая смертность — 2,5 на 1000 (из 224 стран и территорий мира — ниже только в Сингапуре и в Монако).

Уровень фертильности — 1,91 рождений на женщину.

Грамотность — 98 % мужчин, 99 % женщин.

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 0,3 % (оценка 2005 года).

Этно-расовый состав: негроиды 53,8 %, белые 31 %, мулаты 7,5 %, азиаты 4 %, другие 3,7 % (по переписи 2010 года).

Религии: англикане 15,8 %, католики 14,5 %, африканские методисты-епискописты 8,6 %, другие протестанты 21,8 %, другие культы 14 %, неопределившиеся 6,2 %, атеисты 17,8 % (по переписи 2010 года). Свидетелей Иеговы — 1,3 % на 2011 год.

Экономика 

ВВП на душу населения в 2016 году — 99,3 тыс. долл. (2-е место в мире).

Основной доход приносит иностранный туризм (60 % валютных поступлений). Острова́ ежегодно посещает около 600 тыс. человек (90 % из США).

Британский офшор 
Операции иностранных компаний на островах освобождены от налогов, благодаря чему Бермуды стали важным финансовым центром. На островах зарегистрировано более шести тысяч иностранных компаний, по тоннажу морских судов (три миллиона брутто регистровых тонн) Бермуды занимают 5-е место в мире. Бо́льшая часть воздушных судов (более 700), эксплуатируемых в России, также зарегистрирована на Бермудских островах (регистратор: «Bermuda Civil Aviation Authority», BCAA). Бермудские острова являются третьим крупнейшим страховым рынком мира, здесь зарегистрированы несколько крупных перестраховочных компаний и имеются отделения большинства крупнейших страховщиков мира.

В промышленности занято 17 % активного населения. На Бермудах работают предприятия по ремонту судов, изготовлению лодок, выпуску фармацевтических товаров, производству строительных материалов.

В сельском хозяйстве и рыболовстве занято 3 % трудоспособного населения. На островах выращиваются бананы, картофель, томаты, капуста, развито рыболовство (улов составляет около 800 т в год), цветоводство — ориентировано на экспорт.

80 % потребляемого продовольствия Бермуды вынуждены ввозить из-за рубежа. Ввозятся также топливо, промышленные товары, одежда, строительные материалы.

Основные поставщики импорта (1,2 млрд долл. в 2008 году): Италия 26,2 %, США 18 %, Южная Корея 17,3 %, Великобритания 8,3 %, Сингапур 5,3 %.

Денежная система 
С 1970 года бермудский фунт (был привязан к курсу британского фунта — 1:1) был заменён новой денежной единицей — бермудским долларом (привязан к курсу доллара США — 1:1).

Разное 

 Над Бермудскими островами проходят линии воздушного сообщения из США и Канады в Европу, Центральную и Южную Америку. Из-за серии необъяснённых катастроф самолётов и судов в пространстве между Бермудскими, Антильскими и Багамскими островами появился термин Бермудский треугольник.
 С 1941 по 1995 годы — на протяжении 2-й мировой и «холодной» войн — на Бермудских островах находилось несколько военно-морских и военно-воздушных баз США и Великобритании, которые занимали 11 % от общей площади островов.

Галерея

См. также 
 Великобритания
 Бермудский треугольник

Примечания

Литература 
 
  (обл.)

Ссылки 

 Bermuda Government  сайт правительства
 Акт Бермудских островов  (перевод)

Заморские территории Великобритании
Англоязычные страны и территории